Antroponímia:
 Roser (cantant), cantant nascuda a Canet de Mar
 Roser (prenom)
 Biologia:
 Roser silvestre (Rosa canina L.), arbust de la família de les rosàcies 
 Roser o rosa, gènere de plantes amb flor de la família de les rosàcies 
 Roser silvestre o englantiner (Rosa sempervirens) 
 Roser d'Escòcia o englantina roja (Rosa rubiginosa), arbust de la família de les rosàcies
 Religió:
 Roser, rosari en català antic, pregària catòlica destinada a lloar la vida de Jesús i la seva mare 
 Mare de Déu del Roser, una de les diverses advocacions de la Mare de Déu 
 Toponímia:
 Centre Parroquial Roser, club de bàsquet de Barcelona al barri de Fort Pius 
 Convent del Roser, diversos indrets
 Església del Roser de Súria, església parroquial immersa dins del castell de Súria 
 Obagueta del Roser, obaga del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà 
 Santuari del Roser, santuari a la sortida de Reus en direcció a la Selva del Camp, Valls o Lleida 
 Miscel·lània: Regiment de Nostra Senyora del Roser, unitat militar de l'Exèrcit de Catalunya durant la Guerra de Successió